Plaza de la República Argentina - plein in Madrid
 República Argentina (metrostation) - metrostation bij bovenstaand plein